Guarnieri I di Lenzburg-Baden (... – 1120) – condottiero svevo, marchese di Ancona e duca di Spoleto dal 1093 al 1120
 Guarnieri II di Lenzburg-Baden (... – 1159) – condottiero svevo, marchese di Ancona e duca di Spoleto dal 1136 al 1159

Pagine correlate 
Lenzburg (disambigua) – pagina di disambiguazione